São Gregório (Arraiolos), een plaats in de Portugese gemeente Arraiolos
 São Gregório (Caldas da Rainha), een plaats in de Portugese gemeente Caldas da Rainha